La Coppa Radivoj Korać 2021  è la 19ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 15ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2020-21, la prima classificata al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2020-2021, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Borac Čačak
Crvena zvezda mts
FMP
Mega Bemax
Partizan NIS

Mladost Zemun

Vojvodina Novi Sad (vincitore)
Radnički Kragujevac (finalista)

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2020-2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile